Roll von Emmenholz ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Ludwig von Roll